O Desconhecido é um filme brasileiro de 1977, do gênero drama, dirigido por Ruy Santos.

O roteiro, escrito por Marcos Konder Reis e pelo próprio diretor, é uma adaptação cinematográfica do romance homônimo de Lúcio Cardoso.

Elenco
Sônia Oiticica.... Elisa
Marcus Alvisi
Manfredo Colassanti
Isolda Cresta.... Aurélia
Luiz Linhares
Marcos Magini
Rui Resende
Ângela Valério

Ligações externas

Desconhecido no SaladaCultural

Filmes baseados em obras de Lúcio Cardoso
Filmes do Brasil de 1977
Filmes de drama do Brasil
Filmes em língua portuguesa
Filmes com trilha sonora de Arrigo Barnabé